Kateřina z Yorku (14. srpna 1479 – 15. listopadu 1527) se narodila jako potomek anglického krále Eduarda IV. a jeho manželky Alžběty Woodvillové. Byla dcerou krále Eduarda IV., neteří krále Richarda III., švagrovou krále Jindřicha VII. a tetou krále Jindřicha VIII.

Dětství 
Dcera krále Eduarda IV. a Alžběty Woodvillové, Kateřina z Yorku, se narodila 14. srpna 1479 v paláci Eltham.

V dětství byl jedním z jejich potenciálních manželů Jan Aragonský a Kastilský, syn Ferdinanda II. Aragonského a Isabely I. Kastilské.

Podle dohody z roku 1487 se měla Kateřina provdat za Jakuba Stewarta, vévodu z Ross, druhorozeného syna skotského krále Jakuba III. Tato dohoda byla po smrti Jakuba III. v roce 1488 zrušena.

Manželství 
V říjnu 1495 sjednal Jindřich VII. sňatek mezi Kateřinou a Williamem Courtenayem. Měli spolu tři děti:

 Henry Courtenay, 1. markýz z Exeteru (1496–1539)
 Edward Courtenay (1497–1502)
 Margaret Courtenayová (1499–1526)

V roce 1500 se Kateřina s Williamem přestěhovali do svého domu na Warwick Lane, i nadále však dvůr pravidelně navštěvovali.

Kateřina byla hlavním smutečním hostem na pohřbu své sestry Alžběty v roce 1503.

V roce 1504 byl William Courtenay obviněn z vlastizrady. Kateřina zůstala u dvora. William byl v roce 1509 omilostněn a v roce 1511 Jindřichem VIII. propuštěn.

Pozdější život 
Po Williamově smrti v roce 1511 byla Kateřině Jindřichem VIII. svěřena kontrola nad hrabstvím. Titul přešel na jejich syna Henryho.

13. července 1511 slíbila Kateřina v přítomnosti londýnského biskupa Richarda FitzJamese celibát.

Po zbytek života zůstala Kateřina v přízni krále Jindřicha VIII. a byla kmotrou jeho dcery Marie.

Kateřina přežila všechny své sourozence o desetiletí. Zemřela 15. listopadu 1527 na hradě Tiverton a po složitém obřadu byla pohřbena za dveřmi kaple svatého Petra v Tivertonu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 14. srpna
Narození v roce 1479
Úmrtí 15. listopadu
Úmrtí v roce 1527
Yorkové
Anglické princezny
Ženy